Johanne Dybwad ist der Name folgender Personen:

* Johanne Dybwad (Schauspielerin) (1867–1950), norwegische Schauspielerin und Regisseurin
 Johanne Dybwad (Skirennläuferin) (1918–2011), norwegische Skirennläuferin